Singapore Open steht für:

 Singapore Open (Golf), Golfturnier
 Singapore Open (Badminton), Badmintonturnier